Die Japan Open 2014 (offiziell: All Japan Open Championship 2014, auch: All Japan Open 2014) waren ein Poolbillardturnier, das vom 19. bis 24. November 2014 in der Archaic Hall in Amagasaki in Japan stattfand.

Der Philippiner Raymund Faraon gewann das Turnier durch einen 11:8-Sieg im Finale gegen den Japaner Naoyuki Ōi.
Titelverteidiger Ko Pin-yi schied bereits im Sechzehntelfinale gegen den Japaner Sugihara Tadasu aus.
Ralf Souquet erreichte als bester Deutscher das Achtelfinale, das er jedoch gegen Chang Jung-Lin verlor. Thorsten Hohmann schied in der Runde der letzten 64 aus.

Das Damen-Turnier gewann die Taiwanerin Wu Zhi-ting durch einen 11:3-Finalsieg gegen die Chinesin Liu Shasha. Titelverteidigerin Akimi Kajitani schied im Sechzehntelfinale gegen Tsai Pei-chen aus.

Turnierplan

Weblinks 
 All Japan Open Championship 2014 auf der Website der WPA
 All Japan Open Championship 2014 auf azbilliards.com
 All Japan Open Championship 2014 (Damen) auf azbilliards.com
 Offizielle Facebook-Seite

Einzelnachweise 

2014
Poolbillardveranstaltung 2014
Sportveranstaltung in Amagasaki